

Geografia

Francia 
 Vernay – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Le Vernay – ex comune ora frazione di Bursins e Luins, comuni nel distretto di Nyon (Canton Vaud)
 Vernay – ex comune ora accorpato a Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)

Persone 
 Jean-Karl Vernay (1987) – pilota automobilistico francese
 Robert Vernay (1907-1979) – regista e sceneggiatore francese